Als Menschenpark wurden bezeichnet:
 Völkerschauen, die in europäischen Tierparks zwischen 1870 und 1940 veranstaltet wurden,
 in der Literaturkritik eine eindringliche realistische Darstellung von Menschen, z. B. im Werk John Galsworthys, laut Günther Anders in seinem Essay Kafka pro und contra von 1951 
 eine Idee des Philosophen Peter Sloterdijk in seiner Rede Regeln für den Menschenpark von 1999.